Klapp kan syfta på:

 Handklapp
 Julklapp – en present som utdelas vid julen

Se även
 Applåd
 Klappa
 Klapp och klang (olika betydelser)